Чёрная дыра:
 Чёрная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света.
 Чёрная дыра (фильм, 1979) () — фантастический фильм, США, 1979 год. Режиссёр — Гэри Нелсон.
 Чёрная дыра (фильм, 2000) ( — «Кромешная тьма») — фантастический фильм, США, 2000 год. Режиссёр — Дэвид Туи.
  () — фантастический фильм, США, 2006 год. Режиссёр — Тибор Такач.
 Чёрная дыра () — 11 эпизод 3 сезона телесериала «Сверхъестественное».
 Чёрная дыра (комикс) — серия комиксов из 12 выпусков, написанная Чарльзом Бёрнсом, 1995—2005 годы.
 Чёрные дыры () — короткометражный мультфильм, 2017 год.
 Чёрные дыры — места в компьютерной сети, где входящий или исходящий трафик сбрасывается.

См. также 
 Школа «Чёрная дыра» — научно-фантастический молодёжный телесериал производства Канады (2002—2006).

Примечания